Gerald Balfour ist der Name folgender Personen:

* Gerald Balfour, 2. Earl of Balfour (1853–1945), britischer Politiker (Conservative Party)
 Gerald Balfour, 4. Earl of Balfour (1925–2003), britischer Adliger und Politiker (Conservative Party)